Евгений Бернардович Майхровский (Май) (12 февраля 1938) — советский и российский артист (клоун). Народный артист РСФСР (1987).

Биография 
Евгений Майхровский родился 12 февраля 1938 года в цирковой семье, его родители Бернард Вильгельмович и Антонина Парфентьевна Майхровские были акробатами. В детстве был в эвакуации под Челябинском. Цирком заинтересовался в 19 лет. В 1965 году окончил цирковое училище. В 1972 году стал выступать под псевдонимом Май. На манеж клоун Май выходит со своим фирменным восклицанием «Ую-ю-й!». В репертуаре Евгения Бернардовича наряду с оригинальными репризами, в том числе с дрессированными животными, есть и сложные цирковые спектакли. В Пермском цирке играл главную роль в спектакле «Бумбараш» по книге Аркадия Гайдара. В 1984 году в Ленинградском цирке в детском музыкальном спектакле «Самый радостный день» по мотивам рассказа Антона Чехова «Каштанка» он также сыграл почти все основные роли. Впоследствии Евгений Бернардович создал собственный цирк «Май», в котором выступала вся его семья: жена Наталья Ивановна — клоунесса по прозвищу Куку, сын Борис — сценический псевдоним Бобо, дочь Елена — Лулу, внучка Наташа — Нюся и др. По состоянию на 2020 год продолжает цирковую деятельность с шоу-программой «Ласта Рика», под руководством своей дочери — Елены Майхровской. Зять Владимир Саптеев — сценический псевдоним Малыш.

Семья 
Жена — Майхровская Наталья Ивановна.
 Сын — Майхровский Борис Евгеньевич (род. 03.07.1961), дрессировщик, окончил ГИТИС по специальности режиссёр цирка (1985), заслуженный артист Российской Федерации (1996), в 2010 – 2014 заместитель генерального директора ФКП «Росгосцирк».+ Жена сына — Майхровская Галина Алексеевна (род. 23.03.1950), дрессировщица, заслуженная артистка Российской Федерации (1996).
 Внучка — Майхровская Наталья Борисовна (род. 23.11.1984).
 Дочь — Майхровская Елена Евгеньевна (род. 24.10.1970), клоунесса, окончила ГИТИС по специальности режиссёр цирка (1994), режиссёр и директор династийной цирковой программы.+ Муж дочери (1) — Афанасьев Валерий Геннадьевич (род. 23.02.1963).+ Муж дочери (2) — Саптеев Владимир Константинович (род. 25.02.1979).
 Внук — (Афанасьев) Майхровский Евгений Валерьевич (род. 28.11.1991).
 Внук — Саптеев-Майхровский Арсений Владимирович (род. 2014).

Фильмография 
 1966 — «Сказка о царе Салтане» — шут
 1970 — «Два дня чудес» — санитар
 1973 — «Тёща» — Марат Никулин
 1976 — «Клоуны и дети» (короткометражный)

Звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (22.12.1978).
 Народный артист РСФСР (17.07.1987).
 Орден Почёта (17.12.1994) — за заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25.10.2018) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден «За службу России» от Российского наградного комитета, за преданность служебному долгу, высокий профессионализм, развитие циркового искусства и самоотверженный труд на благо России.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (26.10.2015) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (03.12.2008) — за заслуги в развитии отечественного циркового искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Легендарный клоун Май отмечает свой 78-й день рождения под куполом Симферопольского цирка
 Майхровский Евгений клоун
 Главы из книги «Клоун без грима». Глава одиннадцатая. Евгений Майхровский
 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Клоун Май»

Цирковые артисты СССР
Клоуны СССР